Милан Ћулум (Нови Сад, 28. октобра 1984) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Студентски град. Најчешће игра на позицији задњег везног, а познат је по агресивном стилу игре.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Жељезничар Сарајево
 Премијер лига Босне и Херцеговине: 2009/10.
 Куп Босне и Херцеговине: 2010/11.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1984.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Цемента
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Срема
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Жељезничара
Фудбалери Хајдука Кула
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Рада
Фудбалери Слободе Тузла
Фудбалери Интера Запешић
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије